Cabrières (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cabrières (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon